Демократи́ческая Росси́я может означать:
 Демократическая Россия (избирательный блок) — избирательный блок кандидатов в народные депутаты РСФСР, депутаты Моссовета и ряда других советов на выборах марта 1990 года. Лидеры — Гавриил Попов, Николай Травкин, Сергей Станкевич, Юрий Афанасьев и др.
 Демократическая Россия (депутатский блок) — депутатский блок, имевший относительное большинство (около 400 депутатов) на I Съезде народных депутатов РСФСР (май — июнь 1990) и в Верховном совете РСФСР.
 Демократическая Россия (фракция) — фракция Съезда народных депутатов РСФСР (1990—1993).
 Демократическая Россия (движение) — политическое движение (1991 — наст. вр.), коллективный член избирательного блока «Выбор России» (1993), коллективный член СПС (2000), лидер — Лев Пономарёв.
 Демократическая Россия (партия) — политическая партия (ок. 1994 — самороспуск в мае 2001 г.). Лидеры — Галина Старовойтова, Юлий Рыбаков, Сергей Станкевич. Вошла в Союз правых сил.
 Демократическая Россия (газета) — газета.

Российский либерализм
Распад СССР
Перестройка